Winterborn peut faire référence à :
 Winterborn, commune de l'arrondissement du Mont-Tonnerre, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Winterborn, quartier de la commune de Nümbrecht, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne.